HMS "Theseus" – nazwa noszona przez trzy okręty brytyjskiej Royal Navy, od drewnianej fregaty po lotniskowiec. Nazwa pochodzi od imienia starożytnego króla Aten Tezeusza.

 "Theseus" – 74-działowy okręt liniowy, zwodowany w roku 1786. Wzięła udział w bitwie morskiej pod Abukirem pomiędzy 1 sierpnia i 2 sierpnia 1798 w Abukir w Egipcie oraz w bitwie morskiej na redzie baskijskiej w roku 1809, podczas wojen napoleońskich. Został rozebrany w Chatham w roku 1814.
 "Theseus" – krążownik pancernopokładowy typu Edgar zwodowany w roku 1892; brał udział w I wojnie światowej, zezłomowany w roku 1921.
 "Theseus" (R64) – lekki lotniskowiec typu Colossus zbudowany w roku 1944,  brał udział w wojnie koreańskiej, zezłomowany w roku 1962.

Theseus